Алекса́ндр Ерёменко: Ерёменко, Александр Анатольевич (род. 1954) — советский и российский анестезиолог и реаниматолог.
 Ерёменко, Александр Викторович (1950—2021) — русский поэт.
 Ерёменко, Александр Владимирович (род. 1980) — российский хоккеист.
 Ерёменко, Александр Владиславович (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Ерёменко, Александр Евгеньевич (род. 1988) — украинский каратист.
 Ерёменко, Александр Лукич (1913—1986) — полный кавалер ордена Славы.